Roquefort kan syfta på 

 Roquefortost – en blåmögelost, uppkallad efter staden Roquefort-sur-Soulzon i Frankrike

Geografi

Frankrike
 Roquefort, Gers – en kommun i sydvästra Frankrike
 Roquefort, Landes – en kommun i sydvästra Frankrike
 Roquefort-sur-Soulzon – en kommun i södra Frankrike, där Roquefortosten görs
 Roquefort-de-Sault – en kommun i södra Frankrike
 Roquefort-les-Cascades – en kommun i södra Frankrike
 Roquefort-les-Pins – en kommun i sydöstra Frankrike
 Roquefort-des-Corbières – en kommun i södra Frankrike
 Roquefort-sur-Garonne – en kommun i södra Frankrike
 Roquefort-la-Bédoule – en kommun i sydöstra Frankrike